Викто́р Алекса́ндр Фредери́к Лалу́ (; 15 ноября 1850 года, Тур — 13 июля 1937 года, Париж) — французский архитектор Прекрасной эпохи, известный постройкой здания Орлеанского вокзала, ныне музея д'Орсэ в Париже.

Биография 
С 1869 года ученик Луи-Жюля Андре́ (Louis-Jules André) в парижской Школе изящных искусств. Его обучение прерывалось франко-прусской войной 1870 года.

В 1878 году удостоился Римской премии. Тема его дипломной работы — «Кафедральный собор». Как лауреат премии, с января 1879 года по 31 декабря 1882 года жил и учился во Французской Академии в Риме. Четвёртый год за границей — учёба в Олимпии, обучение закончилось почётной медалью на Салоне 1885 года в Париже.

В Школе изящных искусств стал правой рукой Л.-Ж. Андре, и, после смерти последнего в 1890 году, его преемником. В 1909 году избран членом Академии изящных искусств. Как практик и педагог, стал одним из виднейших представителей торжества академического стиля Прекрасной эпохи. Принимал участие во многих официальных жюри, председательствовал в архитектурных и артистических обществах (например, «Société des artistes français» и «Taylor Foundation»). Вплоть до 1936 года оставался директором своего ателье, затем передал эстафету ученику и другу Шарлю Лемарескье́ (Charles Lemaresquier).

Реализованные архитектурные проекты 
Сооружения из камня на металлических каркасах:
 мэрии в Рубе и Туре;
 базилика св. Мартина Турского в Туре;
 вокзалы в Туре и Орлеанский (ныне музей д'Орсэ) в Париже;
 Здание банка Credit Lyonnais в Париже;
 здание посольства США, авеню Габриэль в Париже, в сотрудничестве с американским архитектором Уильямом Делано (William Delano);
 памятник погибшим в саду города Безье (1925 год).

Галерея 

Архитекторы Франции XIX века
Архитекторы Франции XX века
Римская премия по архитектуре
Стипендиаты французской академии в Риме
Президенты Общества французских художников